Суперкубок Польщі з футболу 2001  — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 липня 2001 року між чемпіоном Польщі клубом Вісла (Краків) та володарем кубка Польщі клубом Полонія (Варшава).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2001
Польща
2001 у польському спорті
Події 15 липня
Липень 2001